Маргаритовское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Маргаритово.

Административное устройство 
В состав Маргаритовского сельского поселения входят:
 село Маргаритово,
 село Новомаргаритово,
 село Порт-Катон,
 поселок Приморский,
 хутор Чумбур-Коса,
 хутор Юшкин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области